Dans l'Antiquité, les éphores sont un directoire de cinq magistrats annuels à Sparte ;
 Éphore de Cumes est un historien grec.
 Un éphore est le directeur d'une circonscription archéologique de la Grèce moderne.